LLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kamuzu International, Lilongwe, Malawi